Руэнте ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Саха-Нанса. Занимает площадь 65,86 км². Население — 1048 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 52 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Ruente

Муниципалитеты Кантабрии